Występy w europejskich pucharach szkockiego klubu piłkarskiego Dundee United.

Wykaz spotkań pucharowych

1966–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Dundee United F.C.
Szkockie kluby piłkarskie w europejskich pucharach